Иващенково — название населённых пунктов:

Россия 
 Иващенково — село в Алексеевском районе Белгородской области.
Иващенково — до 1918 г. название города Чапаевск Самарской области.

Украина 
 Иващенково — село в Глуховском районе Сумской области.